Het WTA-tennistoernooi van Gstaad (officieel Ladies Championship Gstaad) van 2016 vond plaats van maandag 11 tot en met zondag 17 juli 2016 in de Zwitserse plaats Gstaad. Het was de 28e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen. Door excessieve regenval werd de eerste ronde pas op vrijdag afgemaakt.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Timea Bacsinszky bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Kiki Bertens, die eerder op die (zater)dag ook al een kwartfinalepartij had gespeeld, en gewonnen van Irina Chromatsjova. Door die twee enkelspelpartijen op één dag kreeg Bertens dermate last van haar kuitspier dat zij verstek liet gaan voor de halve finale in het dubbelspel, die zij eigenlijk nog had moeten spelen samen met Johanna Larsson. De dag erna meldde Bertens zich niettemin voor de enkelspelfinale.

De ongeplaatste Viktorija Golubic uit Zwitserland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Nederlandse Kiki Bertens in drie sets. Golubic wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Vanwege hevige regenval was de organisatie genoodzaakt om de wedstrijden van de eerste en tweede ronde in  het dubbelspel op overdekte tapijtbanen in het Sportzentrum af te werken.

Het eerste reekshoofd, Julia Görges en Bethanie Mattek-Sands, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Jocelyn Rae en Anna Smith.

Het als derde geplaatste duo Lara Arruabarrena en Xenia Knoll won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Annika Beck en Jevgenia Rodina in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Arruabarrena had daarnaast al zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Knoll twee.

De Belgische Elise Mertens en Aleksandrina Naydenova uit Bulgarije bereikten de tweede ronde – daarin moesten zij de duimen leggen voor de latere winnaressen.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson waren als tweede geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarvoor zij verstek moesten laten gaan wegens een kuitblessure van Bertens. Haar landgenote Demi Schuurs, met Russin Irina Chromatsjova aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gstaad 2016
Gstaad
Sport in Bern (kanton)